Nonanon ist der Name mehrerer isomerer organischer chemischer Verbindungen mit der Summenformel C9H18O:

 2-Nonanon
 3-Nonanon
 4-Nonanon
 5-Nonanon